Клековача () — крепкий алкогольный напиток, производимый в Сербии путём дистилляции переброженных плодов сливы и ягод можжевельника.

Способ приготовления 
Приготовление чистой клековачи — очень трудоёмкий процесс.
В «мягкую» сливовицу (крепости 25 %) добавляется ягода можжевельника (около 1 %) и выдерживается несколько дней. За это время из плодов ароматические и лекарственные соединения попадают в ракию. Путём дистилляции выделяется три фракции продукта, средний из которых («сердце») получается с доминантным запахом можжевельника. Дистиллят обычно выдерживается в бочках 3—6 месяцев..

См. также 
 Ракия
 Джин

Примечания 

Крепкие спиртные напитки
Балканская кухня
Джин